Kolonne (von französisch colonne „Säule“) steht für:

 eine geordnete Fahrzeugformation, siehe Verband (Straßenverkehr)
 eine zusammenhängende Fahrzeugreihe im Verkehrsfluss, siehe Fahrzeugkolonne
 Kolonne (Militär), eine Formation des Heeres
 eine Einsatzmöglichkeit beim Roulette-Spiel, siehe Roulette #Mehrfache Chancen
 Kolonne (Verfahrenstechnik), ein säulenformiger Apparat
 Die Kolonne, deutsche Literaturzeitschrift (1929–1932)

Siehe auch:
 Colonna
 Fünfte Kolonne